Тетрис:
 Тетрис
 Тетрис (фильм)
 Тетрис (устройство)